Джа () (в верхнем течении Нго́ко; ) — река в Центральной Африке. С 1987 года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Протекает в Камеруне, приток реки Санга. Протяжённость реки составляет около 720 км. Судоходна река для маломерных судов на большей части своего течения. В бассейне реки находится крупный природный заповедник.

Примечания

Ссылки 
 

Бассейн Конго
Реки Камеруна
Реки Республики Конго